Будешти има више значења:

 Будешти (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Будешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Будешти (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Будешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Будешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Будешти (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Будешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Будешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Будешти (Будешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Будешти (Дикулешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Будешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Будешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Будешти (Бистрица-Насауд), општина у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Општина Будешти (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији
 Општина Будешти (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији
 Општина Будешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији